Tiedge ist der Familienname folgender Personen: 

 Christoph August Tiedge (1752–1841), deutscher Dichter
 Gudrun Tiedge (* 1953), deutscher Politiker (Die Linke), MdL Sachsen-Anhalt
 Hansjoachim Tiedge (1937–2011), deutscher Verfassungsschützer

Siehe auch:
 Tiedke
 Mathias Tietke (* 1959), deutscher Journalist und Yogalehrer
 Tiedtke